Thomas Raffl (né le  à Villach en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Peter Raffl et le frère de Michael Raffl.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'EC Villacher SV, il débute en senior dans le championnat d'Autriche en 2003. Il est choisi au deuxième tour, en soixante-neuvième position lors de la sélection européenne 2005 de la Ligue canadienne de hockey par les Rockets de Kelowna. Il part alors en Amérique du Nord et joue dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Rockets et les Broncos de Swift Current ainsi que dans l'USHL avec les Buccaneers de Des Moines. Il revient à Villach en 2006 et entame sa carrière professionnelle. L'équipe remporte le titre en 2006. Il porte les couleurs du Luleå HF dans l'Elitserien entre 2009 et 2011 puis signe à l'EC Red Bull Salzbourg. Avec le Red Bull, il ajoute à son palmarès un deuxième titre national en 2011 et le Trophée européen 2011.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| EC VSV || EBEL|| 25|| 1|| 1|| 2|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| EC VSV || EBEL || 44|| 7|| 12|| 19|| 49|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| EC VSV || EBEL || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| 13|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Buccaneers de Des Moines || USHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || Rockets de Kelowna|| LHOu|| 12|| 2|| 1|| 3|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Broncos de Swift Current|| LHOu|| 21|| 2|| 6|| 8|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| EC VSV || EBEL || 42|| 8|| 5|| 13|| 36|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| EC VSV || EBEL || 48|| 11|| 6|| 17|| 78|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| EC VSV || EBEL || 41|| 23|| 12|| 35|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Luleå HF|| Elitserien|| 45|| 7|| 8|| 15|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Luleå HF|| Elitserien|| 22|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL || 25|| 5|| 7|| 12|| 51|| 16|| 4|| 8|| 12|| 12
|-
| 2011-2012|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL || 50|| 12|| 42|| 54|| 16|| 6|| 5|| 0|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 28|| 6|| 16|| 22|| 16|| 11|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 51|| 23|| 22||45 || 47|| 14|| 6|| 4|| 10|| 9
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 56 || 26 || 27 || 53 || 20 || 13 || 5 || 4 || 9 || 8
|-
| 2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 31 || 5 || 5 || 10 || 42 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 53|| 26|| 24|| 50|| 22|| 11|| 5|| 5|| 10|| 2
|-
|2017-2018 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 42|| 18|| 27|| 45|| 18|| 16|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|2018-2019 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 43|| 18|| 26|| 44|| 26|| 13|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
|2019-2020 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||31 || 21|| 15|| 36||12 || 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2020-2021 ||EC Red Bull Salzbourg ||ICEHL ||45 || 21|| 17|| 38||17 || 9|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2021-2022|| EC Red Bull Salzbourg || ICEHL ||  ||

Internationales

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Villach
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Luleå HF
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace

Joueur du Moose du Manitoba (LAH)